Astronomija:
Messier 45, otvoreni skup Plejade u Biku

Biologija:
M45 genetski marker, genetski marker na Y kromosonu

Oružja:
Carl/Gustav M/45, Švedska automatska strojnica
M45, francuski nuklearni projektil
M45 Quadmount, platforma s četiri M2 Browning strojnice

Prijevoz:
Infiniti M45, luksuzni automobil